Мамонтёнок может означать:
 Детеныш мамонта.
 Мамонтёнок Дима — ископаемый мамонт.
 Мамонтёнок Люба — ископаемый мамонтёнок-самка вида шерстистый мамонт.
 Мамонтёнок Юка — ископаемый мамонтёнок-самка вида шерстистый мамонт.
 «Мамонтёнок» — плавающий грузовой вездеход с шарнирно-сочлененной рамой на шинах сверхнизкого давления. См. также 
 Мама для мамонтёнка